Gullstrand ist der Familienname der folgenden Personen:

 Allvar Gullstrand (1862–1930), schwedischer Augenarzt und Hochschullehrer
 Astrid Gullstrand (1874–1952), schwedische Songtexterin, Malerin und Autorin 
 Christer Gullstrand (* 1959), schwedischer Sprinter und Olympionide 
 Maja Gullstrand (* 1980), schwedische Musikerin und Künstlerin 
 Ragnar Gullstrand (1887–1958), schwedischer Schulleiter und Politiker 
 Tore Gullstrand (1921–2002), schwedischer Manager in der Luftfahrtindustrie und Hochschullehrer